Oktoberfest, het volksfeest in München.
 Oktoberfeesten (Haelen), een festival in Nederlands Limburg.
 Oktoberfeesten (Wieze), een festival in Oost-Vlaanderen.